Прову́лок Тюме́нський ( — провулок в Хвилинці у Новобаварському районі Харкова. Довжина 190 метрів. Починається від перетину з вулицею Михайлівською. Закінчується на перетині з Полтавським шляхом. У провулку одноповерхова житлова забудова.

Тюменський
Провулки Харкова